A tanítónő címet több alkotás viseli:

A tanítónő – Bródy Sándor 1907–1908 között írt és leghíresebbé vált színdarabja. 
A tanítónő – Janovics Jenő 1917-es filmje Bródy színműve alapján
A tanítónő – Keleti Márton 1945-ös filmje Bródy színműve alapján
A tanítónő – Léner Péter 1985-ös tévéfilmje Bródy színműve alapján
A tanítónő (Učitelka) – Jan Hřebejk 2016-os filmvígjátéka
A tanítónő (The Kindergarten Teacher) – Sara Colangelo 2018-as filmdrámája